S25 steht für:

 S-Bahn-Linie 25 (Berlin), zwischen Hennigsdorf und Teltow Stadt
 Siemens S25, ein GSM-Mobiltelefon

S-25 steht für:
 USS S-25 (SS-130), US-amerikanisches U-Boot
 S-25 Berkut, sowjetische Luftabwehr-Rakete
 S-25 (Rakete), sowjetische Luft-Boden-Rakete

Š-25 steht für:
 Letov Š-25, tschechisches Doppeldecker-Schulflugzeug

S.25 steht für:
 Typnummer der Short Sunderland, britisches Flugboot

Abkürzung